Starmania () — австрійське кастинг талант-шоу для майбутніх поп-зірок естради. Шоу показувалося з 2003 по 2009 роки (чотири сезони) австрійським телеканалом ORF. Його переможці - Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Надін Бейлер, Oliver Wimmer і  Крістіна Штюрмер стали широко популярними у Європі.

Сезон 1 (2002—2003) 

 1 Michael Tschuggnall
 2 Крістіна Штюрмер
 3 Boris Uran
 4 Anita Ritzl
 5 Livia Hubmann
 6 Beate Baumgartner
 7 Andreas Schneider
 8 Lukas Perman
 9 Vera Böhnisch
 10 Thomas Putz
 11 Elisa Zsivkovits
 12 Markus Kuen

Сезон 2 (2003—2004) 
 1 Verena Pötzl
 2 Armin Beyer
 3 Marcel Plieschnegger
 4 Michael Hoffmann
 5 Jasmin Schiller
 6 Magdalena Rentenberger
 7 Christian Sperrer
 8 Daniel Kajmakoski
 9 Angelika Ring
 10 Luise Gruber
 11 Rebecca Freidinger
 12 Patrick Jurdic

Сезон 3 (2006—2007) 

 1 Надін Бейлер
 2 Thomas "Tom" Neuwirth
 3 Gernot Pachernigg
 4 Mario Lang
 5 Eric Papilaya
 6 Martin Zerza
 7 Falco De Jong Luneau
 8 Birgit Kubica
 9 Lois Zarculea
 10 Andreas "Andy" Beck
 11 Johannes "Johnny" Palmer
 12 Alexandra Golda

Сезон 4 (2008—2009) 
 1 Oliver Wimmer
 2 Silvia Strasser
 3 Maria Rerych
 4 Andreas Pfandler
 5 Milena Sickinger
 6 Christian Barboric
 7 Richard Schlögl
 8 Evelyn Mair
 9 Sebastian Mandl
 10 Christian Dohr ..
 11 Anna Oberauer
 12 Sarah Lee

Посилання 
 Starmania на сайті телеканалу ORF 

Телебачення Австрії
Музичні телепроєкти